Le terme « emanata » peut faire référence à :
 l'emanata, procédé de la bande dessinée ;
 , espèce d'insectes ;
 , espèce d'insectes ;
 , espèce de crustacés ;
 , espèce d'insectes.